Райхан может означать:
 Райхан — один из шести арабских почерков
 Райхан — одно из названий базилика.
 Райхан — советский фильм 1940-го года
 Райхан — мусульманское имя:
 Райхан, Захир

См. также 

 Райхон (значения)
 Рейхан
 Райхана

Примечания